Э́дди Кэй То́мас (; род. 31 октября 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр, получивший популярность после исполнения роли Пола Финча в фильме «Американский пирог» в 1999 году и его продолжениях.

Биография 
Томас родился в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк. Начал актёрскую карьеру как театральный актёр, сыграв в «Four Baboons Adoring the Sun» (Четыре Павиана Обожающие Солнце) в 1992 году и постановке «Дневника Анны Франк» в 1997 году. Окончил «Нью-йоркскую профессиональную детскую старшую школу» уже будучи ветераном Бродвея.

На киноэкране Эдди дебютировал в эпизоде «The Tale of the Curious Camera» сериала «Боишься ли ты темноты?». Актёр дружит с Крисом Клейном, с которым он снимался в серии фильмов «Американский пирог». В юности Эдди занимался футболом. С 16 лет он был постоянным членом команды Ди Си Юнайтед из города Вашингтон выступающий в футбольной лиге США и Канады Major League Soccer. После того, как ему исполнилось 22 года, ему предложили профессиональный контракт, от которого он отказался в пользу карьеры киноактёра.

За участие в фильме «Американский пирог: Все в сборе» (2012) Томас получил 600 000 долларов.

Фильмография

Примечания

Ссылки